Владимир Якубов:
 Якубов, Владимир Михайлович (1868 — ?) — деятель российских спецслужб, начальник Контрразведывательного отделения Петроградского военного округа. 
 Якубов, Владимир Николаевич (1890—1970) — советский учёный-нефтяник, журналист.
 Якубов, Владимир Петрович (род. 1948) — советский и российский учёный-физик.